Johnstown ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Johnstown (Arkansas)
 Johnstown (Colorado)
 Johnstown (Illinois)
 Johnstown (Maryland)
 Johnstown (Nebraska)
 Johnstown (New York)
 Johnstown (Ohio)
 Johnstown (Pennsylvania)
 Johnstown (South Carolina)
 Johnstown (Wisconsin), im Rock County
 Johnstown (Town, Polk County), Town(ship) in Wisconsin
 Johnstown (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin

in Irland:
 Johnstown (County Dublin)
 Johnstown (County Kildare)
 Johnstown (County Kilkenny)

in Kanada:
 Johnstown (Nova Scotia)
 Johnstown (Ontario)

in Wales:
 Johnstown (Wrexhamm)
 Johnstown (Carmarthenshire)

Siehe auch:
 Johnstown Township
 Johnston